Diese Liste der Studentenverbindungen in Marburg verzeichnet die derzeit 29 Studentenverbindungen an der Philipps-Universität Marburg.

Liste 

f.f. = farbenführend, wenn nicht angegeben dann farbentragend, v.u. = von unten getragen

Suspendiert 
 DWV Markomannia Marburg (1878–1956), kurz darauf mit der Markomannia Halle (1867) zur Markomannia Halle-Marburg verschmolzen, 1972 suspendiert, 2018 aufgelöst
 Sängerschaft Hasso-Salia (1889–1999), in die Sängerschaft Fridericiana Halle aufgegangen
 Corps Irminsul Marburg 26.06.1910 bis 1934, aufgegangen in Corps Irminsul Hamburg
 Wissenschaftliche Verbindung Hercynia (1878–1921), gegründet als Philologisch-Historischer Verein, aufgegangen 1921 in der Wissenschaftlichen Verbindung Rheinfranken
 Marburger Burschenschaft Hercynia (Alte Clausthaler Burschenschaft Allemannia) 1929-1950, aufgegangen 1950 in der Marburger Burschenschaft Rheinfranken
 Burschenschaft Sigambria im ADB 1889-1930, Teile mit der Clausthaler Burschenschaft Allemannia (gegr. 1922) zur Marburger Burschenschaft Hercynia, Teile mit der Burschenschaft Askania Breslau zur Burschenschaft Askano-Silesia
 Burschenschaft Askano-Silesia 1930-1934 Fusion mit Neogermania Berlin zu Bonn (heute Bonner B! Germania)
 Turnerschaft Tuiskonia im VC 1880-1951 (bis 1924 Wissenschaftlich Theologischer Verein Marburg), aufgegangen in die Turnerschaft Schaumburgia
 Corps Rhenania Straßburg, von 1919 bis zur Suspendierung 1976 in Marburg,
 Jüdische Verbindung Hassia 24.01.1906-1933 im KC (bis 1919 Verein Jüdischer Studenten Marburg)
 K.St.V. Teutonia-Rudelsburg im KV, von 1954 bis 1974 in Marburg, aufgegangen in K.St.V. Thuringia Marburg
 A.D.V. Amazonia Nova 1986
 A.D.V. Stella Orienta 1988
 Landsmannschaft Rhenania zu Jena und Marburg, von 1951 bis 2012. 1993 erfolgte die Rückkehr nach Jena. Die Aktivitas in Marburg blieb bis zum Hausverkauf 2012 bestehen.
 Alsatia Leipzig (1893-1968) im BC, rekonstruiert sich 1958-1968 in Marburg, das ehemalige Haus steht im Gisonenweg 9 in Marburg
 Landsmannschaft Oppavia Wien-Prag (1877-1972), ab 1918 in Marburg, 1972 vertagt, 1990 Fusion mit Egerländer Landtag München zu Egerländer Landtag et Oppavia München (1998 vertagt)
 Kath. V! Borussia (04.02.1901) im CV durch V.K.D.St. Rhenania gegründet. Am 26. Oktober 1903 verlegte sich diese nach Münster und heißt heute A.V. Zollern.

Für bereits im 19. Jahrhundert erloschene Corps in Marburg siehe: Erloschene Corps in Marburg

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 92–96.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006, SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 

!
Marburger Verbindungen